Амортиза́ция:
 Амортизация (бухгалтерия) — перенесение по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг).
 Амортизация (финансы) — структура выплат, связанная с погашением финансовых заимствований посредством ряда периодических платежей.
 Амортизация — устаревшее название погашения долгов, преимущественно отдельных займов, заключенных государством, городом, кредитными или акционерными обществами.
 Амортизация — устаревшее название объявления о недействительности утерянных векселей, долговых расписок и других документов подобного рода
 Амортизация (история) — средневековый термин, характеризующий особое право на приобретённую каким-либо духовным учреждением (монастырём, церковью и т. п.) землю и другое недвижимое имущество.
 Амортизация в физике и технике — смягчение ударов, давления, нагрузок и т. п. (см. амортизатор — устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов).

См. также 

 Амортизатор (альпинизм) — один из элементов самостраховки, снижающий рывок до безопасного для человека уровня.

Примечания